Sagrada Família oder Sagrada Familia () steht für:

 Sagrada Família, Sakralgebäude in Barcelona, Spanien

Orte und Verwaltungseinheiten:
 Sagrada Familia (Bidau Santana), Aldeia in Bidau Santana, Dili, Osttimor
 Sagrada Familia (Córdoba), Ort in Argentinien
 Sagrada Família (Belo Horizonte), Stadtteil von Belo Horizonte, Brasilien
 Sagrada Família (Rio Grande do Sul), Gemeinde in Brasilien
 Sagrada Familia (Chile), Gemeinde in Chile
 Sagrada Família (Eixample), Stadtteil von Barcelona, Spanien
 Sagrada Familia (Málaga), Stadtteil von Málaga, Spanien

Kunst:
 La Sagrada Familia (Lied), Lied von The Alan Parsons Project
 La Sagrada Familia (Goya), Gemälde von Francisco de Goya
 La Sagrada Familia (Film), chilenischer Film

Organisationen:
 Sagrada Família (Osttimor)